Seregély István (1931–2018) egri érsek
 Seregély István (1950) filmrendező, producer, alkalmazott grafikus